Ел Манго има више значења:

 Ел Манго (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Манго (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Манго (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манго (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манго (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манго (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манго (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манго (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манго (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манго (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манго (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манго (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манго (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манго (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Манго (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Манго (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манго (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манго (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манго (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манго (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манго, Хабо Никил (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манго, Ел Манго Соло Сур (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манго (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манго (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манго (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Манго (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Манго (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Манго (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Манго (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Манго, Пуерто ел Енсинал (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Манго (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Манго (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Манго, Ел Наранхито (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Манго (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Манго (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Манго (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Манго (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Манго (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Манго (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манго (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манго (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манго (Санто Доминго Инхенио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Манго (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Манго (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Манго, Лас Кањадас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Манго (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Манго (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Манго (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Манго (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго, Естасион Метеоролохика (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго, Сабас Лемарој (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго, Ел Коралон (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Манго (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику